Praslin – jedna z wysp Seszeli
 Praslin – gmina we Francji
 Praslin – miasto w Saint Lucia